Grupp E i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 69 mål på 20 matcher, vilket gav ett snitt på 3,45 mål per match.

5 mål
 Romelu Lukaku

3 mål

 Vitaly Lisakovich
 Hans Vanaken
 Tomáš Souček
 Henri Anier
 Erik Sorga
 Gareth Bale
 Aaron Ramsey

2 mål

 Christian Benteke
 Kevin De Bruyne
 Thorgan Hazard
 Dennis Praet
 Leandro Trossard
 Antonín Barák
 Patrik Schick
 Daniel James
 Kieffer Moore

1 mål

 Yury Kendysh
 Artem Kontsevoy
 Pavel Savitski
 Pavel Sedko
 Michy Batshuayi
 Yannick Ferreira Carrasco
 Jérémy Doku
 Thomas Foket
 Eden Hazard
 Alexis Saelemaekers
 Axel Witsel
 Jakub Brabec
 Adam Hložek
 Jakub Jankto
 Jakub Pešek
 Lukáš Provod
 Jan Sýkora
 Mattias Käit
 Rauno Sappinen
 Sergei Zenjov
 Ben Davies
 Connor Roberts
 Neco Williams
 Harry Wilson

1 självmål
 Danny Ward (mot Tjeckien)

Källor
 Uefa.com

Referenser

E